Кубок Сан-Марино з футболу 2004 — 44-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сан-Марино. Титул вперше здобула Пеннаросса.

Груповий етап

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Група С 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|3 червня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|4 червня 2004

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|9 червня 2004

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Сан-Марино на rsssf 

2004
Сан-Марино